Центральна вулиця (Дніпро)
Центральна вулиця (Жмеринка)
 Центральна вулиця (Марківка)
Центральна вулиця (Павлоград)
Центральна вулиця  (Слов'янськ)
 Центральна вулиця (Старобільськ)

Вулиці